Dies ist eine Liste der Städte in Bosnien und Herzegowina.

Die größte Agglomeration in Bosnien und Herzegowina ist Sarajevo mit einer Einwohnerzahl von 402.166 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben neun Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, deren Namen in lateinischer und in kyrillischer Schrift, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 31. März 1981 und 31. März 1991 sowie eine Schätzung für den 1. Januar 2005. Aufgeführt ist auch die Entität (Föderation Bosnien und Herzegowina und Republika Srpska), zu der die Stadt gehört. Für die Föderation Bosnien und Herzegowina ist der jeweilige Kanton angegeben. Der Brčko-Distrikt besitzt einen Sonderstatus und gehört keiner der beiden Entitäten des Landes an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geographischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Federal Office of Statistics
 Mongabay - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte in Bosnien und Herzegowina
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Bosnien und Herzegowina

Einzelnachweise 

 
Bosnien und Herzegowina